Syvänsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Syvänsaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Syvänsaaret (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar